La LNFA 2 2009 fue la VI edición de la LNFA 2, disputada en 2009.

El ganador fue Reus Imperials.

La LNFA 2 de 2009 estuvo compuesta por 10 equipos divididos en 2 conferencias:
Conferencia Norte
Conferencia Sur

Play-offs

Referencias 

LNFA 2
Deporte en España en 2009
Fútbol americano en 2009